Чип — одна з назв інтегральної мікросхеми.
 Чип — одна з мов західночадської гілки чадської родини

Див. також 
 Чіп